Le championnat de Russie de water-polo féminin.
 Le championnat de Russie de water-polo masculin.

Voir aussi 
 Le .
 Le water-polo en Russie